Kaleje (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Śremski, woiwodschap Groot-Polen
 Kaleje (Mazovië), een plaats in het Poolse district Żuromiński, woiwodschap Mazovië